Бані — присілок, Кезький район, Удмуртія, Росія
 Бані — річка в Малі та Нігері, права притока Нігера